A segunda Liga Real Escandinava ocorreu no final de 2005 e no início de 2006.

Clubes Participantes

Fórmula de Disputa 
As doze equipes participantes são distribuídas em três grupos. Os membros disputam em turno e returno "todos contra todos". Os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares passam para as quartas de finais. As quartas de finais são realizados em "ida e volta", os vencedores vão para as semifinais, que é disputada da mesma maneira. Os dois times vencedores se enfrentam em um jogo único na final, o vencedor é declarado campeão escandinavo.

Fase de Grupos 
Os clubes são distribuídos com o seguinte critério:

 1º e 2º Colocados de um país
 3º Colocado de outro
 4º Colocado do país que sobrou

Grupo A 

Jogos

Nov 24, 05: Start 2 - 4 Hammarby 
 
Nov 24, 05: Midtjylland 4 - 0 Valerenga 
 
Nov 27, 05: Valerenga 3 - 1 Start 
 
Dez 8, 05: Hammarby 0 - 0 Valerenga 
 
Dez 8, 05: Start 1 - 1 Midtjylland 
 
Dez 11, 05: Start 3 - 3 Valerenga 
 
Dez 12, 05: Hammarby 2 - 2 Midtjylland 
 
Fev 9, 06: Midtjylland 4 - 1 Hammarby 
 
Fev 12, 06: Valerenga 0 - 1 Midtjylland 
 
Fev 12, 06: Hammarby 4 - 0 Start 
 
Fev 16, 06: Valerenga 2 - 1 Hammarby 
 
Fev 16, 06: Midtjylland 1 - 1 Start

Grupo B 

Jogos
 
Nov 10, 05: Kalmar 1 - 1 Brondby 
 
Nov 24, 05: Lillestrom 0 - 0 FC Kobenhavn 
 
Nov 27, 05: Lillestrom 0 - 0 Kalmar 
 
Dez 8, 05: FC Kobenhavn 1 - 1 Brondby 
 
Dez 8, 05: Kalmar 0 - 2 Lillestrom 
 
Dez 11, 05: Brondby 0 - 1 Lillestrom 
 
Dez 11, 05: Kalmar 1 - 0 FC Kobenhavn 
 
Fev 9, 06: Brondby 1 - 2 FC Kobenhavn 
 
Fev 12, 06: Brondby 2 - 0 Kalmar 
 
Fev 12, 06: FC Kobenhavn 1 - 1 Lillestrom 
 
Fev 16, 06: FC Kobenhavn 1 - 1 Kalmar 
 
Fev 16, 06: Lillestrom 2 - 2 Brondby

Grupo C 

Jogos

Nov 24, 05: AaB Aalborg 1 - 3 Djurgarden
 
Nov 24, 05: Lyn 1 - 0 IFK Goteborg 
 
Nov 27, 05: Djurgarden 0 - 1 IFK Goteborg 
 
Dez 8, 05: Lyn 1 - 2 Djurgarden 
 
Dez 8, 05: IFK Goteborg 3 - 3 AaB Aalborg 
 
Dez 11, 05: IFK Goteborg 1 - 3 Lyn 
 
Dez 13, 05: Djurgarden 2 - 1 AaB Aalborg 
 
Fev 9, 06: AaB Aalborg 2 - 1 Lyn 
 
Fev 12, 06: Lyn 0 - 0 AaB Aalborg 
 
Fev 12, 06: IFK Goteborg 2 - 0 Djurgarden 
 
Feb 16, 06: Djurgarden 1 - 1 Lyn i 
 
Feb 16, 06: AaB Aalborg 0 - 0 IFK Goteborg

Quartas de Finais 

*Os times citados primeiros tiveram a primeira partida jogada em casa.

Semi-Finais 

*Os times citados primeiros tiveram a primeira partida jogada em casa.

Final 
A final ocorreu na Dinamarca, em Copenhague com a vitória de 1 a 0 do time da casa, o gol foi no final da partida aos 90 minutos, evitando a prorrogação.

Estatísticas

Jogadores 
Copenhague

 Jesper Christiansen
 Urmas Rooba
 Dan Thomassen
 Brede Hangeland
 Lars Jacobsen
 Martin Bergvold (Substituído por Morten Bertolt aos 90 minutos)
 Tobias Linderoth
 Atiba Hutchinson
 Michael Silberbauer (Substituído por William Kvist Jørgensen aos 89 minutos)
 Alvaro Santos
 Peter Ijeh (Substituído por Razak Pimpong aos 69 minutos)

Lillestrom

 Heinz Müller
 Anders Rambekk
 Shane Stefanutto
 Pål Steffen Andresen (Substituído por Frode Kippe aos 3 minutos)
 Christoffer Andersson
 Khaled Mouehli
 Robert Koren
 Espen Søgård
 Bjørn Helge Riise (Substituído por Petter Winsnes aos 68 minutos)
 Olivier Occean
 Magnus Myklebust (Substituído por Michael Mifsud aos 61 minutos)

Artilharia 
6 gols: Klaus Kærgård (Midtjylland), Tobias Hysén (Djurgården)4 gols: Petter Andersson (Hammarby), Morten Berre (Vålerenga), Dennis Sørensen (Midtjylland)
3 gols: Olivier Occean (Lillestrøm), Todi Jónsson (Start), David Johansson (Hammarby), Jeffrey Aubynn (Hammarby), Stefan Selakovic (Göteborg), Jo Tessem (Lyn), Peter Ijeh (København)

Campeão

Ver também 
 Liga Real Escandinava
 Campeonato Dinamarquês
 Campeonato Norueguês
 Campeonato Sueco

Ligações externas 
 Tabela dos jogos
 Classificação e Jogos

Liga Real Escandinava
2005 no futebol
2006 no futebol